Denholm är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Denholm gränsar till Lac-Sainte-Marie.

Terrängen i Denholm är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec